Klobbarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Klobbarna, Björneborg (), Österbotten,  (0 ha)
 Klobbarna, Kimitoön, Åboland, 
 Klobbarna (vid Vättlax, Raseborg), Nyland,  (1 ha)
 Klobbarna (vid Torsö, Raseborg), Nyland,  (0 ha)
 Klobbarna (söder om Strömsö, Raseborg), Nyland,  (2 ha)

Se även
Klobban
Klobben
Norra klobbarna
Klobbören

Robotskapade Finlandförgreningar